Ноазавриды  — семейство тероподов из клады цератозавров, живших в меловом и, возможно, в юрском периодах. Типичные ноазавриды были небольшими плотоядными и/или рыбоядными с лёгким телосложением. В отличие от остальных известных цератозавров, Limusaurus и Berthasaura являлись растительноядными или, по крайней мере, всеядными животными. Некоторые другие ноазавриды, такие как Elaphrosaurus, могли иметь аналогичную диету.

Ископаемые остатки ноазаврид известны из отложений Южной Америки, Африки (включая Мадагаскар), Азии и Австралии. Одним из наиболее изученных ноазаврид является Masiakasaurus из верхнего мела Мадагаскара. Хорошо сохранившимися остатками представлен Limusaurus из верхней юры Китая, часто рассматриваемый в качестве представителя ноазаврид, а также Berthasaura из нижнего мела Бразилии.

Классификация 
Семейство Noasauridae было выделено палеонтологами Хосе Бонапарте и Хайме Пауэллом в 1980 году, включившими в него только род Noasaurus из маастрихта Аргентины. Название рода и семейства образовано от испанского наименования Аргентинского Северо-Запада — noroeste Argentina, и  [sauros] — «ящер, ящерица». В настоящее время под ноазавридами подразумеваются все тероподы, которые ближе к Noasaurus, чем к карнотавру (Carnotaurus).

Внешняя систематика 
Первоначально Бонапарте и Пауэлл отнесли Noasaurus к целурозаврам (Coelurosauria) из-за его небольших размеров (по разным оценкам, примерно 1,5 или 3 м в длину). Тем не менее, родство с крупными хищниками абелизавридами (Abelisauridae) предполагалось уже на ранних этапах изучения ноазаврид: так, в 1988 году палеонтолог  классифицировал Noasaurus как единственного представителя подсемейства Noasaurinae семейства абелизаврид.

Современные филогенетические анализы позволяют говорить о близком родстве между ноазавридами и абелизавридами, поэтому эти два таксона объединяют в  кладу Abelisauria. Клада Abelisauria входит в состав Abelisauroidea, куда также иногда относят базальные роды, более близкие к абелизавридам, чем к цератозавридам (Ceratosauridae). Ввиду дискуссионного положения базальных родов название Abelisauroidea нередко используется вместо Abelisauria. 

Ван и соавторы (2017) поддержали альтернативную топологию, в рамках которой абелизавриды в традиционном понимании более близки к цератозавридам, чем к ноазавридам. В спорной таксономии Делькура (2018) клада, включающая ноазаврид, абелизаврид и цератозаврид, имеет название Ceratosauroidea (таксон соответствует кладе Abelisauria / Abelisauroidea).

Внутренняя систематика 

Ноазавриды могут подразделяться на две основные клады (подсемейства): Noasaurinae и Elaphrosaurinae. Первая группа определяется как Noasaurus и все таксоны, более близкие к нему, чем к Elaphrosaurus, Abelisaurus, Ceratosaurus или Allosaurus. Ко второй кладе относят Elaphrosaurus и все таксоны, более близкие к нему, чем к Noasaurus, Abelisaurus, Ceratosaurus или Allosaurus.

Ряд филогенетических анализов обнаружил Elaphrosaurinae в качестве клады или грады базальных цератозавров (Ceratosauria), не относящихся к Abelisauroidea. В таком случае таксон Noasaurinae следует считать младшим синонимом Noasauridae.

К группе ноазаврид были отнесены многие виды, хотя большинство из них известны по фрагментарным остаткам, что затрудняет их точную классификацию. 

 
 ?
 
 ?
 ?
 
 
 ?
 ?Подсемейство Elaphrosaurinae
 
 
 
 Подсемейство Noasaurinae
 
 
 
 

Также в семейство включают таксоны, имеющие статус nomen dubium: Compsosuchus, Jubbulpuria, Ornithomimoides barasimlensis. Как ноазаврид упоминался ихнород «Himalayadrinda», который был опубликован как nomen manuscriptum.

Род Deltadromeus имеет спорное филогенетическое/систематическое положение: он может относиться к цератозаврам (возможно, к ноазавридам), карнозаврам (к Neovenatoridae) или целурозаврам. Отмечается сходство Deltadromeus с ещё одним тероподом спорного систематического положения — Gualicho. Afromimus, первоначально классифицированный как орнитомимозавр, в последующих филогенетических анализах был обнаружен в качестве ноазаврида. Анализ, проведённый Тортозой и соавторами (2014), восстановил Dahalokely и Austrocheirus в качестве ноазаврид, но более поздние анализы определили первый род как абезлизаврида. Раухут (2012) рассматривает Austrocheirus как теропода неясного систематического положения. Некоторые авторы относят также к ноазавридам род Genusaurus, другими исследователями причисляемый к абелизавридам. Кроме того, ноазавридом может быть Spinostropheus, который, согласно другой точке зрения, является более базальным цератозавром.

Филогения 

Rauhut & Carrano, 2016

de Souza et al., 2021(модифицированная матрица данных Rauhut & Carrano, 2016)

Wang et al., 2017

''' Brougham, Smith & Bell, 2020(модифицированная матрица данных Dal Sasso et al., 2018)'''

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

 
†
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода